Richard Dumas (1961-), est un photographe de presse français.
 Richard Dumas ou Richard Wayne Dumas (1969-), est un ancien joueur américain de basket-ball.